Рашмор () может означать:
 Рашмор — гора в Южной Дакоте, США, в которой высечены скульптурные портреты четырёх президентов США.
 Рашмор — город в Миннесоте, США.
 Рашмор, Чарльз (1857—1931) — американский предприниматель и юрист.

См. также 
 «Академия Рашмор» — фильм 1998 года режиссёра Уэса Андерсона.